Priesterseminar St. Sulpice ist der Name mehrerer katholischer Priesterseminare:

 Priesterseminar St. Sulpice (Paris)
 Priesterseminar St. Sulpice (Issy-les-Moulineaux), Frankreich
 Vieux Séminaire de Saint-Sulpice (Montreal), Kanada